Il singolare del torneo di tennis SAP Open 2006, facente parte dell'ATP Tour 2006, ha avuto come vincitore Andy Murray che ha battuto in finale Lleyton Hewitt 2-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie

  Andy Roddick (semifinali)
  Andre Agassi (ritirato)
  Lleyton Hewitt (finale)
  Tommy Robredo (primo turno)

 James Blake (primo turno)

 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Ivo Karlović (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SAP Open 2006
ATP Tour 2006